Народна Рада — парламентская оппозиция в Верховной Раде Украины в 1990—1994 годах. Противостояла коммунистическому парламентскому большинству — группе «За суверенную Советскую Украину».

Сформировалась Народна Рада в конце мая 1990 года из членов Демократического блока, в её состав вошло 125 парламентариев.

Главой Рады стал И. Юхновский, заместителями — Л. Лукьяненко, П. Павлычко, А. Емець и В. Филенко, секретарём — Л. Танюк.

Деятельность Народной Рады оказала большое влияние на принятие Декларации о государственном суверенитете Украины и Акта провозглашения независимости Украины.

Ссылки 
 Підкова І. Парламентська опозиція в процесах суверенізації Української РСР: Народна рада і Всесоюзний референдум 1991 р. / І. Підкова // Історичні студії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. — 2014. — Вип. 11-12. — С. 107—114.
 Підкова І. З. Формування багатопартійної системи в Українській РСР: участь Народної Ради у становленні Української республіканської партії та Демократичної партії України / І. З. Підкова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. — 2014. — № 809. — С. 84-88. 

Верховная рада Украины
Политическая оппозиция